Il termine safari, che in lingua swahili significa "(lungo) viaggio", indica generalmente una visita di parchi naturali (specialmente in Africa) allo scopo di avvistare la fauna locale o di cacciarla. Può inoltre riferirsi a:

Aziende 
 SAFAR – Società Anonima Fabbrica Apparecchi Radiofonici
 Zoosafari

Cinema 
 Safari – film del 1940 diretto da Edward H. Griffith
 Safari – film del 1956 diretto da Terence Young
 Safari – film del 1991 diretto da Roger Vadim
 Safari – film del 1999 diretto da Jyotin Goel
 Safari – film del 2016 diretto da Ulrich Seidl

Fumetto 
 Safari – fumetto di Vittorio Giardino del 1988

Imbarcazioni 
 HMS Safari (P211) – sommergibile britannico Classe S

Informatica 
 Safari – browser web sviluppato da Apple

Musica 
 Safari – album di Eraldo Volontè del 1975
 Safari – EP dei The Breeders del 1992
 Safari – album di Adam Solomon e Tikisa del 1996
 Safari – album di Jovanotti del 2008
 Safari – singolo di Jovanotti del 2008, dall'album omonimo
 Safari – singolo di J Balvin del 2016

Veicoli 
 Pontiac Safari – autovettura prodotta dalla Pontiac dal 1986 al 1989
 Saab Safari – aereo da addestramento sviluppato da AB Malmö Flygindustri e Saab
 Tata Safari – fuoristrada prodotta dalla Tata Motors a partire dal 1998